Быстреевка — название населённых пунктов:

Украина 
 Быстреевка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Быстреевка — село в Ружинском районе Житомирской области.